Onna, falu az angliai Hampshire-ben.
 Onna falu Japán-ban, az Okinawa sziget Kunigami kerületében.
 Onna, helyi önkormányzati terület Nigériában.
 Onna, falu Közép-Olaszországban, Abruzzo régióban.